Cuire-le-Bas est un quartier de Caluire-et-Cuire ;
 Cuire-le-Haut est un autre quartier de Caluire-et-Cuire ;
 Cuire est une station de métro à Lyon ;
 Cuire en cuisine.